

В музыке 
 Vorbei (Nevada Tan) — второй сингл группы Nevada Tan с альбома «Niemand hört dich».
 Vorbei (Christina Stürmer) — песня австрийской певицы.